Луксор може да се отнася за:

 Луксор, град в Горен Египет
 Храмът в Луксор
 Луксор (област)
 Хотел „Луксор“ в Лас Вегас
 Луксор (сериал)